Adeane ist der Name

 eines britischen Oberstleutnant, siehe Michael Adeane, Baron Adeane
 eine senegalesische Stadt, siehe Adéane

en:Adeane